Александр Великий — прийняте на Заході найменування Александра Македонського.

«Александр Великий» — серія витворів мистецтва про Александра Македонського:

Кінематографічні твори 

 Александр Великий — Данія / Швеція, 1917
 Александр Великий — США / Іспанія, 1956
 Александр Великий — США, 1968
 Александр Великий — Італія / Німеччина / Греція, 1980
 Александр Великий — Греція, 2006
 Александр Великий — мультфільм, Італія, 2006

 Див. також: "Александр " — США, 2004

Інше 

 Великий Александр Семенович (1913—1970) — російський учений, кандидат геолого-мінералогічних наук.

Примітки